«Врата́ тьмы́» (, дословный перевод — «Заплати призраку») — американский фильм в жанре сверхъестественное, ужасы, вышедший 24 сентября 2015 года на экранах России. Фильм был выпущен в США 25 сентября 2015 года компанией RLJ Entertainment. Был снят Ули Эделем и написанный Дэном Кей. В ролях: Николас Кейдж, Сара Уэйн Кэллис, Вероника Феррес, Лорен Битти, Джек Фултон и Элизабет Жанна Ле Ру. Автором идеи является Тим Леббон.

Сюжет 
Мужчина Майк (Николас Кейдж) ведёт своего сына на праздник в город. Оттуда мальчик исчезает, а его поиски ни к чему не приводят. Через год родителям является его призрак, который даёт знак, призывающий их искать ребёнка в загробном мире.

Мальчик Чарли видит знаки вокруг себя. Ему кажутся тени, он постоянно видит птиц рядом с собой. Мать ведёт мальчика на городскую ярмарку, где они вместе весело проводят время. Через какое-то время Чарли и мама собираются домой, так как завтра в школу, а конфет они добыли уже много, но появляющийся отец Чарли (Николас Кейдж) предлагает погулять с мальчиком подольше. Мама против, но через какое-то время соглашается. Во время прогулки ребёнок внезапно пропадает. Поиски не дают успеха. Жена Кристен обижается на Майка, винит его в том, что он потерял сына, и перестает с ним общаться.

Через год Майк всё ещё ищет Чарли. У него дома огромная стена с уликами и фотографиями, ежедневно он расклеивает объявления о пропаже, но это ни к чему не приводит. Жена Майка не берёт трубки, не желает с ним разговаривать. Полиция бессильна в поисках.

За три дня до Хэллоина Майк начинает видеть странные знаки. В проезжающем мимо автобусе он видит лицо Чарли. Майк бежит за автобусом, заскакивает внутрь, но сына не обнаруживает. Автобус привозит его к старому заданию. На стене граффити «Заплати призраку», а именно эту фразу его сын повторял в день своей пропажи. Майк заходит внутрь и пытается узнать у проживающих внутри бедняков, что значит эта фраза. Старец даёт ему странное объяснение- эта фраза всегда появляется перед Хеллоуином.

Майк отправляется к бывшей жене Кристен. Говорит ей, что ему кажется, что Чарли пытается с ним связаться. Кристен в истерике говорит Майку, что не желает его слышать и видеть, ведь именно он причина пропажи их сына.

Дома Майк пересматривает старую запись с камеры с карнавала. Не обнаружив ничего интересного, он отходит от рабочего стола, но камера снова включается и Майк видит загадочный дом, а в окне этого дома детей в масках.

В этот же момент сюжет переносит нас на Кристен, которая спит у себя в доме. Вдруг она слышит странный шум и решает спуститься вниз посмотреть, что происходит. Из темноты к её ногам выкатывается самокат. Утром первым делом Кристен бежит к Майку. Она рассказывает ему, что теперь и ей кажется, что сын пытается выйти на связь. Майк тоже делится с ней теорией, что исчезновения детей в Нью Йорке в канун Хэллоина не случайны. Вместе герои отправляются к семье девочки Алексис Мальдонадо, пропавшей два года назад в то же время.

В квартире они обнаруживают Мистера Мальдонадо в ужасном состоянии. Он рассказывает, что на празднике его дочь пропала и перед исчезновением, она произнесла фразу «Мы заплатим призраку». Майк делится услышанным со знакомым полицейским, но тот не хочет ничего слушать, хотя позднее просит предоставить ему все дела пропажи детей 31 октября. Полицейский выбирает одно из дел и отправляется к маме пропавшего ребёнка. Это оказывается повар китайского ресторанчика. Она рассказывает полицейским, что два дня назад видела свою дочь, и та попросила спасти её от призрака. В этот момент на кухне происходит возгорание. Детективу чудом удаётся спасти женщину.

В этот же момент Майк и Кристен решили поужинать. Кристен принимает душ, Майк открывает вино. В доме происходит короткое замыкание. Кристен предлагает пригласить экстрасенса.

Они приглашают женщину, которая пытается через вещи Чарли установить с мальчиком связь. Через окно экстрасенс видит нечто и говорит семье «Оно здесь, то что похитило вашего сына». Внезапный порыв сильного ветра хватает женщину и с силой ударяет её об стену. Экстрасенс умирает. Приехавший на место детектив полицейский говорит, что не может верить тому, что Майк не причастен ко всему, ведь вокруг него слишком много странного.

Майк и Кристен в эту ночь остаются ночевать вместе. Ночью Чарли даёт о себе знать через тело матери. Он оставляет отцу подсказку «Здесь так холодно. Я замерз. Спаси меня. Оно идёт за мной». Майк пытается разговорить Чарли, но видит, что Кристен режет себя ножницами. Когда Кристен приходит в себя от транса, а её раны обработаны, они понимают, что Кристен вырезала на себе кельтский символ богини. В интернете Майк и Кристен находят информацию об одной общине на окраине города, которые до сих пор проводят языческие обряды. Герои отправляются туда. Им нужна информация о кельтской богине. В поселении им объясняют, что Кристен вырезала на себе языческий символ «старухи». По преданию старуха забирает в канун Хэллоуина троих детей. Но вернуть можно лишь одного, который исчез не позже года назад. Сделать это можно лишь через врата тьмы, которые открыты до полуночи. У Майка и Кристен на это два часа.

В этот момент коронер при вскрытии обнаруживает, что все органы женщины-экстрасенса были буквально выжжены изнутри. А помощница Майка находит информацию о кельтской старухе.

Легенда гласит: в годы испанки толпа обвиняет молодую женщину Энни в болезнях. Обезумевшие горожане схватили троих её детей и сожгли на костре, а мать заставили смотреть на то, как они горят. Женщина поклялась, что каждый год будет возвращаться и забирать с собой трёх невинных детей, в знак мести.

Врата можно найти по плачу женщины. Кристен и Майк решают искать её. В этот момент что-то выкидывает знакомую Майка из окна. Майк и Кристен попадают в аварию по пути к предполагаемому месту перехода в иной мир. Майк оставляя жену врачам, продолжает поиски. Он возвращается в заброшенное здание, куда он приезжал в начале фильма. Старец берёт плату часами Майка и перебрасывает того на мост в загробный мир. С собой у Майка только фонарь. Вернуться он должен не позднее полуночи, так как иначе врата закроются. По ту сторону моста Майк опять видит картину казни кельтской женщины и её детей, а затем он попадает в дом, который ранее видел на видеокамере.

Майк заходит в дом и через лаз в полу попадает в подвал, где обнаруживает множество детских душ. Майк зовет сына по имени, но откликаются все детские души. Одна из них наконец хватает Майка. Это Чарли. Вместе с Чарли хотят выбраться Мия и Пабло. Они попали сюда год назад, у них есть шанс. Другие детские души их преследуют. Богиня в бешенстве. На мосту она нападает на Майка и не даёт ему вывести детей. Но Чарли просит помощи призраков оставшихся детей, и те спасают Майка. Мост не выдерживает противостояния и разваливается. Чарли и Майк из последних сил держатся за обрыв и выбираются. Мия и Пабло так же выбираются.

Майк приводит Чарли домой. Кристен в шоке. Чарли же ничего не помнит. Ему кажется, что они с отцом только что вернулись с карнавала.

В ролях 
 Николас Кейдж в роли Майка Лоуфорда
 Сара Уэйн Кэллис в роли Кристен
 Вероника Феррес в роли Ханна
 Лирик Бент в роли детектива Джордана Рейнольдса
 Лорен Битти в роли Энни Савкин
 Сэм Веласкес в роли профессора Дуба
 Кали Хантер в роли Призрак Энни
 Джек Фултон в роли Чарли
 Стивен Макхетти в роли слепой
 Сюзанна Хоффманн в роли Джейн
 Кэролайн Гиллис в роли жрицы
 Джанет Ло в роли Джай Вэнь
 Эрин Бойес в роли Эмили (Sexy Coed)
 Хуан Карлос Велис в роли Моралеса (полицейский)
 Алекс Маллари-младший в роли ЕМТ
 Даррен Фрост в роли поставщик мороженого
 Маттео Газни в роли Пабло

История создания 
15 мая 2014 года Николас Кейдж присоединился к актёрскому составу. 25 августа 2014 года Сара Уэйн Кэллис присоединилась к актёрскому составу. 5 сентября 2014 года Вероника Феррес присоединилась к актёрскому составу. 4 сентября 2014 года Лирик Бент присоединился к актёрскому составу.
Основные съемки начались в сентябре 2014 года. 6 августа 2015 года было объявлено, что RLJ Entertainment приобрела права на распространение фильма и установила ограниченный выпуск 23 сентября 2015 года и видео по запросу. Фильм был выпущен 25 сентября 2015 года ограниченным тиражом и по запросу.

Отзывы

Критика 
Врата тьмы получила отрицательные отзывы от критиков. На Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг одобрения 10 %, основанный на 30 обзорах, со средним рейтингом 3.62 / 10.

На Metacritic, фильм имеет оценку 23 из 100, на основе 9 критических отзывов, что указывает на «в целом неблагоприятные отзывы».

Эндрю Баркер из Variety писал:

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы ужасов 2015 года
Фильмы ужасов США
Фильмы Ули Эделя